Tityus (, от , Титий) — обширный род скорпионов семейства Buthidae. На 2010 год было известно более 200 видов, новый вид описывается в среднем раз в несколько месяцев. Распространены в карибском регионе, в Южной и в Центральной Америке на север до Коста-Рики.

Некоторые виды чрезвычайно ядовиты. Из рода Tityus наиболее известен бразильский «жёлтый скорпион» () Tityus serrulatus, укус которого вызывает тяжёлый токсикоз и может привести к смерти человека, особенно пожилого или ребёнка.

Виды 

 Tityus aba Candido, Lucas, de Souza, Diaz & Lira-da-Silva, 2005
 Tityus abudi Armas, 1999
 Tityus acananensis González-Sponga, 2009
 Tityus adisi Lourenço, 2002
 Tityus adrianoi Lourenço, 2003
 Tityus ahincoi González-Sponga, 2001
 Tityus altithronus Armas, 1999
 Tityus anasilviae Armas & Abud Antun, 2004
 Tityus androcottoides (Karsch, 1879)
 Tityus anduzei González-Sponga, 1997
 Tityus angelesae Santiago-Blay, 2009
 Tityus anneae Lourenço, 1997
 Tityus antioquensis Lourenço & Otero Patiño, 1998
 Tityus apiacas Lourenço,2002
 Tityus arellanoparrai González-Sponga, 1985
 Tityus argentinus Borelli, 1899
 Tityus asthenes Pocock, 1893
 Tityus atriventer Pocock, 1897
 Tityus bahiensis (Perty, 1833)
 Tityus bahoruco Teruel & Armas, 2006
 Tityus barquisimetanus González-Sponga, 1994
 Tityus bastosi Lourenço, 1984
 Tityus bellulus Armas, 1999
 Tityus betschi Lourenço, 1992
 Tityus birabeni Abalos, 1955
 Tityus blanci Lourenço, 1994
 Tityus blaseri Mello-Leitão, 1931
 Tityus boconoensis González-Sponga, 1981
 Tityus bolivanus Kraepelin, 1895
 Tityus brazilae Lourenço & Eickstedt, 1984
 Tityus breweri González-Sponga, 1997
 Tityus cachipalensis González-Sponga, 2002
 Tityus caesarbarrioi González-Sponga, 2001
 Tityus canopensis Lourenço, 2002
 Tityus carabobensis González-Sponga, 1987
 Tityus carinatoides Mello-Leitão, 1945
 Tityus caripitensis Quiroga, deSousa & Parrilla-Alvarez, 2000
 Tityus carvalhoi Mello-Leitão, 1945
 Tityus cerroazul Lourenço, 1986
 Tityus charalaensis Mello-Leitão, 1940
 Tityus charreyroni Vellard, 1932
 Tityus chilensis Lourenço, 2005
 Tityus clathratus C. L. Koch, 1844
 Tityus columbianus (Thorell, 1876)
 Tityus confluens Borelli, 1899
 Tityus costatus (Karsch, 1879)
 Tityus crassimanus (Thorell, 1876)
 Tityus cuellari Lourenço, 1994
 Tityus culebrensis González-Sponga, 1994
 Tityus cylindricus (Karsch, 1879)
 Tityus dasyurus Pocock, 1897
 Tityus dedoslargos Francke & Stockwell, 1987
 Tityus demangei Lourenço, 1981
 Tityus dinizi Lourenço, 1997
 Tityus discrepans (Karsch, 1879)
 Tityus dorae González-Sponga, 2001
 Tityus duacaensis González-Sponga, 2007
 Tityus dulceae González-Sponga, 2006
 Tityus dupouyi González-Sponga, 1987
 Tityus ebanoverde Armas, 1999
 Tityus ecuadorensis Kraepelin, 1896
 Tityus elii (Armas & Marcano Fondeur, 1992)
 Tityus elizabethae Lourenço & Ramos, 2004
 Tityus elizabethebravoi González-Sponga & Wall Gonzalez, 2007
 Tityus engelkei Pocock, 1902
 Tityus estherae Santiago-Blay, 2009
 Tityus evandroi Mello-Leitão, 1945
 Tityus exstinctus Lourenço, 1995
 Tityus fasciolatus Pessôa, 1935
 Tityus festae Borelli, 1899
 Tityus filodendron González-Sponga, 1981
 Tityus florezi Lourenço, 2000
 Tityus footei Chamberlin, 1916
 Tityus forcipula (Gervais, 1843)
 Tityus fuhrmanni Kraepelin, 1914
 Tityus funestus Hirst, 1911
 Tityus gaffini Lourenço, 2000
 Tityus gasci Lourenço, 1982
 Tityus gonzalespongai Quiroga, de Sousa, Parrilla-Alvarez & Manzanilla, 2004
 Tityus guaricoensis Gonzalez-Sponga, 2004
 Tityus imei Borges, de Sousa & Manzanilla, 2006
 Tityus indecisus Mello-Leitão, 1934
 Tityus insignis (Pocock, 1889)
 Tityus intermedius Borelli, 1899
 Tityus irapaensis González-Sponga, 2002
 Tityus isabelceciliae González-Sponga, D’Suze & Sevcik, 2001
 Tityus ivani González-Sponga, 2008
 Tityus ivicnancor González-Sponga, 1997
 Tityus jeanvellardi Lourenço, 2001
 Tityus julianae Lourenço, 2005
 Tityus juliorum Santiago-Blay, 2009
 Tityus jussarae Lourenço, 1988
 Tityus kaderkai Kovarik, 2005
 Tityus kalettai González-Sponga, 2007
 Tityus kuryi Lourenço, 1997
 Tityus lancinii González-Sponga, 1972
 Tityus lokiae Lourenço, 2005
 Tityus longidigitus González-Sponga, 2008
 Tityus lourençoi Flórez, 1996
 Tityus lutzi Giltay, 1928
 Tityus macrochirus Pocock, 1897
 Tityus magnimanus Pocock, 1897
 Tityus maimirensis González-Sponga, 2007
 Tityus manakai González-Sponga, 2004
 Tityus maniapurensis González-Sponga, 2009
 Tityus marajoensis Lourenço & da Silva, 2007
 Tityus maranhensis Lourenço, de Jesus Junior & Limeira-de-Oliveira, 2006
 Tityus martinpaechi Lourenço, 2001
 Tityus matthieseni Lourenço & Pinto-da-Rocha, 2000
 Tityus mattogrossensis Borelli, 1901
 Tityus maturinensis González-Sponga, 2008
 Tityus melanostictus Pocock, 1893
 Tityus melici Lourenço, 2003
 Tityus metuendus Pocock, 1897
 Tityus michelii Armas, 1982
 Tityus microcystis Lutz & Mello, 1922
 Tityus monaguensis González-Sponga, 1974
 Tityus mongei Lourenço, 1996
 Tityus mucusunamensis González-Sponga, 2006
 Tityus munozi Lourenço, 1997
 Tityus neblina Lourenço, 2008
 Tityus neglectus Mello-Leitão, 1932
 Tityus neibae Armas, 1999
 Tityus nelsoni Lourenço, 2005
 Tityus nematochirus Mello-Leitão, 1940
 Tityus neoespartanus González-Sponga, 1996
 Tityus nororientalis González-Sponga, 1996
 Tityus obispoi González-Sponga, 2006
 Tityus obscurus (Gervais, 1843)
 Tityus obtusus (Karsch, 1879)
 Tityus ocelote Francke & Stockwell, 1987
 Tityus osmanus González-Sponga, 1996
 Tityus oteroi Lourenço, 1998
 Tityus ottenwalderi Armas, 1999
 Tityus pachyurus Pocock, 1897
 Tityus pampanensis González-Sponga, 2007
 Tityus paraguayensis Kraepelin, 1895
 Tityus parvulus Kraepelin, 1914
 Tityus paulistorum Lourenço & Qi, 2006
 Tityus perijanensis González-Sponga, 1994
 Tityus pictus Pocock, 1893
 Tityus pintodarochai Lourenço, 2005
 Tityus pittieri González-Sponga, 1981
 Tityus pococki Hirst, 1907
 Tityus portoplatensis Armas & Marcano Fondeur, 1992
 Tityus potameis Lourenço & Leão Giupponi, 2004
 Tityus prancei Lourenço, 2000
 Tityus proseni Abalos, 1954
 Tityus pugilator Pocock, 1898
 Tityus pusillus Pocock, 1893
 Tityus quiriquirensis González-Sponga, 2008
 Tityus quirogae De Sousa, Manzanilla & Parrilla-Alvarez, 2006
 Tityus quisqueyanus (Armas, 1982)
 Tityus ramirezi Esquivel de Verde, 1969 [nomen dubium]
 Tityus raquelae Lourenço, 1988
 Tityus rebieri Lourenço, 1997
 Tityus riocaurensis González-Sponga, 1996
 Tityus rionegrensis Lourenço, 2006
 Tityus riverai Teruel & Sanchez, 2009
 Tityus roigi Maury & Lourenço, 1987
 Tityus rojasi González-Sponga, 1996
 Tityus romeroi González-Sponga, 2008
 Tityus rondonorum Rojas-Runjaic & Armas, 2007
 Tityus rufofuscus Pocock, 1897
 Tityus rugosus Schenkel, 1932
 Tityus rusmelyae González-Sponga, D’Suze & Sevcik, 2001
 Tityus sabinae Lourenço, 1994
 Tityus sanarensis González-Sponga, 1997
 Tityus sanfernandoi González-Sponga, 2008
 Tityus sarisarinamensis González-Sponga, 2002
 Tityus sastrei Lourenço & Flórez, 1990
 Tityus septentrionalis Armas & Abud Antun, 2004
 Tityus serrulatus Lutz & Mello, 1922
 Tityus shiriana González-Sponga, 1991
 Tityus silvestris Pocock, 1897
 Tityus simonsi Pocock, 1900
 Tityus soratensis Kraepelin, 1912
 Tityus stigmurus (Thorell, 1876)
 Tityus strandi Werner, 1939
 Tityus surimeridensis González-Sponga, 2002
 Tityus surorientalis González-Sponga, 1996
 Tityus sylviae Lourenço, 2005
 Tityus tamayoi González-Sponga, 1987
 Tityus tayrona Lourenço, 1991
 Tityus tenuicauda Prendini, 2001
 Tityus thelyacanthus Mello-Leitão, 1933
 Tityus trinitatis Pocock, 1897
 Tityus trivittatus Kraepelin, 1898
 Tityus tucurui Lourenço, 1988
 Tityus uniformis Mello-Leitão, 1931
 Tityus unus Lourenço & Pinto-da-Rocha, 2000
 Tityus uquirensis González-Sponga, 2001
 Tityus urachichensis González-Sponga, 2007
 Tityus urbinai Scorza, 1952
 Tityus uruguayensis Borelli, 1901
 Tityus vaissadei Lourenço, 2002
 Tityus valerae Scorza, 1954
 Tityus venamensis González-Sponga, 1981
 Tityus ventuarensis González-Sponga, 2009
 Tityus walli González-Sponga & Wall Gonzalez, 2007
 Tityus wayuu Rojas-Runjaic & Armas, 2007
 Tityus yerenai González-Sponga, 2009
 Tityus ythieri Lourenço, 2007
 Tityus zulianus González-Sponga, 1981

Примечания 

Buthidae
Роды паукообразных